Фредерик III Дански (Хадерслев, 18. март 1609 — Копенхаген, 9. фебруар 1670) је био краљ Данске и Норвешке. Био је син Кристијана V и Ане Катарине од Бранденбурга.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1609.
Умрли 1670.
Краљеви Данске
Норвешки краљеви
Династија Олденбург